Estupidez

Pessoas
Tolo Calafat
Américo Gallego

Veja também
Bobo

Desambiguação